Arthur Lewis peut désigner :
 Arthur Lewis (1915-1991), un économiste sainte-lucien ;
 Arthur Lewis Sifton (1858-1921), un premier ministre du Canada ;
 Arthur Lewis (1941-), un joueur de rugby à XV international gallois.